Ме́сарош () — поширене угорське прізвище. Означає «м'ясник». В стародрукованих українських текстах також зустрічається транскрипція Мейсарош.

Персоналії 
 Андрей Месарош (1985) — словацький хокеїст.
 Іштван Месарош (1899—1944) — угорський футболіст, нападник.
 Іштван Месарош (1930) — угорський філософ-марксист.
 Карой Месарош  — угорський історик та журналіст, дослідник історії Закарпаття.
 Карол Месарош (1993) — словацький футболіст, нападник.
 Марта Месарош (1931) — угорська кінорежисерка і сценаристка.

Примітки 

Угорські прізвища